Cryptolobatidae är en familj av kammaneter. Cryptolobatidae ingår i ordningen Lobata, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Cryptolobatidae finns 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Cryptolobatidae